Miniland lehetséges jelentései
 Miniland (München) : modellvasúti terepasztal Németországban, München közelében (Heimstetten városban).
 Miniland Mecklenburg-Vorpommern (MV) : miniatűr makettváros Németországban, Rostock körzetében (Göldenitzben).
 Miniland English High School : egy magániskola Katmanduban (Nepál).

Hasonló név
 Miniatur Wunderland : modellvasúti terepasztal Németországban, Hamburg Raktárváros negyedében.